Guttzeit ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Johannes Guttzeit (1898–1984), deutscher Heimatforscher
 Johannes Friedrich Guttzeit (1853–1935), deutscher Dichter

Siehe auch:
 Gutzeit